Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 и 10 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из 46 стран.

Олимпийский чемпионом 2012 года в данной дисциплине американский пловец Нэтан Эдриан защищал свой титул, однако в этот раз стал обладателем бронзовой награды. При этом Эдриан был близок к завершению борьбы за медали уже в первом раунде. На предварительном этапе американский пловец лишь с 16-го места пробился в полуфинал, опередив ставшего 17-м японца Кацуми Накамуру на 0,03 с.

Олимпийское золото с новым мировым юниорским рекордом завоевал австралиец Кайл Чалмерс. Серебряным призёром стал бельгиец Питер Тиммерс, завоевавший первую для страны награду в плавании с 1996 года, когда олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров брассом стал Фред Дебургрэйв.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com